Государственный министр Монако () — глава правительства в княжестве Монако, назначенный и подчинённый напрямую князю. Во время работы несёт полную ответственность за исполнительную власть страны, а также определяет основные направления в международных отношениях; руководит полицией и вооружёнными силами.

История 
Должность была создана в 1911 году с принятием конституции Монако.

До пересмотра конституции 2002 года министр должен был иметь гражданство Франции, он выбирался из нескольких старших государственных служащих, предложенных французским правительством. 24 октября 2002 года Монако и Франция подписали договор о дружбе и сотрудничестве, вступивший в силу 1 декабря 2005 года, согласно которому государственный министр может быть либо с французским, либо с монегаскским гражданством и назначаться монархом после консультаций с французским правительством.

Государственные министры Монако

Примечания

Ссылки 

 Список государственных министров Монако на worldstatesmen.org

Монако